Steinheim peut désigner :
 Steinheim, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne ;
 Steinheim an der Murr, une ville de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dont :
 Homme de Steinheim ;
 Steinheim am Albuch, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne, ainsi que le cratère d'impact météoritique qui s'y trouve  ;
 Steinheim, une section de la commune luxembourgeoise de Rosport-Mompach ;
 le cratère Steinheim , sur la planète Mars, dans la quadrangle de Diacria (MC-02 DIA), au sein d'Arcadia Planitia, l'une des vastes basses plaines boréales, située au nord-ouest du dôme de Tharsis.